Тубянский — фамилия и топоним:

 Тубянский, Михаил Израилевич (1893—1937) — русский учёный-индолог. 
 Тубянский — хутор в составе Верхнедонском районе Ростовской области.

См. также 
 Тубинский